Ganovenehre steht für:

 Ganovenehre (1933), deutscher Film von Richard Oswald
 Ganovenehre (1966), deutscher Film von Wolfgang Staudte